Thimphu (stad), de hoofdstad van Bhutan
Thimphu (district), het gelijknamige district waarin de stad ligt